Molekulska formula -{C11H14O3}- se može odnositi na:

 Butilparaben
 Zingeron